Naturschutzgebiet steht für:

 allgemein Areale zum Schutz von Natur oder Landschaft, siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz – dort auch Fremdsprachliches

National:
 Naturschutzgebiet (Deutschland), Schutzkategorie nach dem Bundesnaturschutzgesetz
 Naturschutzgebiet (Österreich), Schutzkategorien des Landesrechts
Naturschutzgebiet (Schweiz), Schutzkategorie nach Bundesrecht

 Naturschutzgebitt / Réserve naturelle, Schutzkategorie in Luxemburg, siehe Liste der Naturschutzgebiete in Luxemburg

Siehe auch:
 Naturreservat